Понт може да се отнася за:
 Понт – древногръцки бог
 Евксински понт – древногръцко име на Черно море
 Понт – историческа област в Североизточна Мала Азия
 Витиния и Понт – древноримска провинция в Северозападна Мала Азия
 Понт – елинистично царство (302-64 пр.н.е.) в Мала Азия
 Понт – непризната република (1917-1922) в Североизточна Турция